Spring Hill Presbyterian Church ist der Name folgender Kirchengebäude in den Vereinigten Staaten:

 Spring Hill Presbyterian Church (Alabama), im Mobile County, Alabama
 Spring Hill Presbyterian Church (Tennessee), im Maury County, Tennessee